В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Akron 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Джулі Гелдман і Ольга Морозова 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)
 Мартіна Навратілова /  Вірджинія Вейд (півфінал)

 Крістьєн Кеммер /  Валері Зігенфусс (чвертьфінал)
 Джанет Ньюберрі /  Шерон Волш (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Akron